Cold case (onderzoek)
Cold Case, tv-serie